Ted Tonks je lik iz serijala romana J.K.Rowling o  Harryju Potteru. Nije se nijednom pojavio ali se spomenuo kao otac  Nymphadore Tonks i muž  Andromeda Tonks. opisan je kao neuredan bezjak.Iako on i njegova žena nemaju sposobnost mijenjanja vlastitog izgleda njihova kći ima.Kasnije postaje djed Teddyja Lupina sina Nymphadore Tonks i  Remusa Lupina. Njegov unuk isto ima sposobnost mijenjanja vlastitog izgleda kao i njegova majka.